Сент-Астьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сент-Астьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь